Rietze steht für:
 Rietze, Ortschaft der Gemeinde Edemissen, Landkreis Peine, Niedersachsen

Rietze ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Heinrich Rietze (vermutlich zwischen 1740 und 1742–nach 1787), deutscher Orgelbauer
 Wilhelm Rietze (1903–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer